Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Marcella Mesker e Pascale Paradis-Mangon 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (secondo turno)

 Assente
 Carling Bassett-Seguso /  Chris Evert (primo turno)
 Virginia Ruzici /  Andrea Temesvári (primo turno)
 Elise Burgin /  Jo Durie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1985